Liriope ou Liriopé désigne :

 Liriope, une divinité grecque, la mère de Narcisse ;
 (414) Liriope, un astéroïde ;
 Liriope, un genre de plantes monocotylédones originaires principalement d'Asie de l'Est et du nord des Philippines ;
 dont Liriope muscari , Liriope spicata  ...
 Liriope, une espèce de trachyméduse appartenant à la famille des Geryoniidae ;
 dont Liriope tetraphylla ...